Die Communauté de communes Agly Fenouillèdes ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien. Sie wurde am 20. Dezember 1996 gegründet und umfasst 24 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Saint-Paul-de-Fenouillet.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verließen die Gemeinden Campoussy und Sournia die Communauté de communes Conflent-Canigó und schlossen sich diesem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Agly Fenouilledes
Gegründet 1996